Спідня́к чи спідни́к — слово, що має такі значення:
 Спідняк — нижнє жорно в млині
 Спідняк — нижня дека кобзи чи бандури
 Спідняк — нижній круг гончарного станка
 Спідняк — розмовна назва збираного молока

Див. також 
 Верхняк (значення)

Примітки